KI eller Ki kan syfta på:

KI
 Karolinska Institutet – ett svenskt statligt medicinskt universitet med huvudsäte i Solna kommun
 Konjunkturinstitutet –  en svensk statlig förvaltningsmyndighet,
 Kaliumjodid – en jonförening av kalium och jod

Ki
 Kibi – binärt prefix
 Ki (sumerisk gud) – en jordgudinna
 Ki (japanskt filosofiskt uttryck) – japanska för Qi ett begrepp från kinesisk folktro
 Ki (musikalbum) - ett musikalbum med den kanadensiske musikern Devin Townsend
 Ki – förkortning för ett binärt prefix som betyder 210 = 1 024, se kibi
 .ki – nationell toppdomän för Kiribati